Gülzow kan syfta på följande platser:

Polen 

 Golczewo, ort,

Tyskland 

 Gülzow, Güstrow , ort, 
 Gülzow, Stavenhagen, ort och kommun, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Gülzow, Lauenburg, ort och kommun, Schleswig-Holstein,